Олег Адольфович Ерёмин (28 октября 1967, Уфа, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российский футболист, полузащитник; агент РФС, президент Ассоциации футбольных агентов, генеральный директор «Агентства профессионального спорта».

Биография 
Бо́льшую часть карьеры провёл в клубах первой и высших лиг. В российской высшей лиге провёл 20 матчей за санкт-петербургский «Зенит» в 1996 году и один матч за московский «Локомотив» в 1997. Отыграл один сезон в Китае, по разным источникам за «Вангард Хуандао» Чунчин.

Окончил Челябинский государственный институт физической культуры, специальность — тренер по футболу, Московский профессиональный юридический институт, специальность — юрист.

26 июня 2003 года получил лицензию агента футболистов РФС под № 012. В 2004 году совместно с другими агентами Сергеем Базановым, Арсеном Минасовым и Александром Зотовым создал ассоциацию футбольных агентов.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Нефтяник» Уфа
Игроки ФК «Спартак-УГП»
Игроки ФК «Сатурн-1991»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Пхохан Стилерс»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Футбольные агенты